Jamník può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia:
Jamník, comune del distretto di Spišská Nová Ves, nella regione di Košice
Jamník, comune del distretto di Liptovský Mikuláš, nella regione di Žilina